Antal est un prénom hongrois. C'est aussi un nom de famille.

Prénom 

Antal est un prénom masculin d'origine hongroise.

Nom de famille 

 Imre Antal (1935-2008), acteur et présentateur hongrois ;
 Milan Antal (1935-1999), astronome slovaque ;
 Nimród Antal (né en 1973), réalisateur hongro-américain ;
 Veronica Antal (1935-1958), chrétienne hongroise, reconnue martyre de la pureté.